Aegilips är ett släkte av steklar som beskrevs av Walker 1835. Aegilips ingår i familjen glattsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattsteklar
Aegilips